Tanlili peut désigner :
Tanlili, une localité située dans le département de Oula au Burkina Faso ;
Tanlili, une localité située dans le département de Rollo au Burkina Faso ;
Tanlili, une localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso.

Homonymie de localités